Ледовый дворец — спортивно-концертный комплекс в Санкт-Петербурге, рассчитанный на 12 300 зрителей, предназначенный для проведения спортивных состязаний, музыкальных концертов, выставок, конференций и других мероприятий, поскольку зал имеет возможность трансформации под конкретные нужды. Он находится на углу Проспекта Пятилеток и Российского Проспекта.

История 
Стадион возводился два года с 1998 по 2000 год, и первый матч был сыгран в апреле 2000 года. Затраты на возведение Дворца Спорта были около 60 миллионов долларов. Ледовый Дворец (пр. Пятилеток, д. 1) был построен к проводившемуся в Санкт-Петербурге чемпионату мира по хоккею 2000 года. Дворец построен около станции метро «Проспект Большевиков» на месте заболоченного пустыря.

Интерьер 
Между амфитеатром и балконом по всему диаметру арены располагаются 74 VIP-ложи, степень комфортности которых сравнима с гостиничным номером.

Текущие события 
В настоящее время на арене играет петербургский хоккейный клуб СКА, проводятся концерты звезд российской и мировой эстрады.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Дворцы спорта Санкт-Петербурга
Здания и сооружения, построенные в 2000 году в Санкт-Петербурге
Ледовые арены России
Концертные площадки России
Спортивные сооружения Санкт-Петербурга